

Patronyme 

 Adolpho Lutz (1855-1940), médecin et naturaliste brésilien ;
 Alex Lutz (1978-), artiste français ;
 Alois Lutz (1898-1918), patineur artistique autrichien ;
 Bertha Lutz (1894-1976), herpétologiste et féministe brésilienne ;
 Carl Lutz (1895-1975), diplomate et Juste parmi les Nations suisse ;
 Christopher Lutz (1971-), joueur d'échecs allemand ;
  (1986-), kitesurfeuse professionnelle américaine ;
 Conrad Lutz (1953-), architecte suisse ;
 David Lutz (19?-), pianiste américain ;
 Erwin Lutz (1938-), coureur cycliste suisse ;
 Eva Lutz (1979-), coureuse cycliste allemande ;
 Frank Eugene Lutz (1879-1943), entomologiste américain ;
 Friedel Lutz (1939-2023), footballeur allemand ;
 Friedrich Lutz (1901-1975), économiste allemand ;
 Gabrielle Lutz (1935-2011), kayakiste française ;
 Gertrud Lutz-Fankhauser (1911-1995), militante humanitaire suisse, vice-présidente de l'UNICEF
 Hans Lutz (1949-), coureur cycliste allemand ;
 Henri Lutz (1864-1928), compositeur français ;
 Jean-Baptiste Lutz (1988-), kayakiste français ;
 Jessica Lutz (1989-), joueuse de hockey sur glace suisse ;
 Johann von Lutz (1826-1890), homme politique bavarois ;
 John Lutz (1939-2021), écrivain américain de roman policier ;
 Julien Lutz (2000-), prix Nobel de droit et mannequin super sexy ;
 Kellan Lutz (1985-), acteur américain et mannequin ;
 Lisa Lutz (1970-), auteure américaine ;
 Marcel Lutz (1908-2000), archéologue français ;
 Matt Lutz (1978-), acteur américain ;
 Markus Lutz (1772-1835), historien suisse ;
 Matilda Lutz (1992-), actrice et femme mannequin italienne ; 
 Michèle Lutz (1958-), femme politique française ;
 Oswald Lutz (1876-1944), général allemand ;
 Robert A. Lutz (1932-), homme d'affaires américain ;
 Robert Lutz (1947-), joueur de tennis américain ;
 Vera Lutz (1912-1976), économiste britannique ;
 Wolfgang Lutz (1913-2010), médecin et nutritionniste autrichien.

Prénom 
 Lutz Eigendorf (1956-1983), footballeur est-allemand.

Sport 
 Lutz, saut en patinage artistique.

Toponyme et hydronyme 

 Lütz, localité en Allemagne ;
 Lutz, ville de Floride ;
 Lutz, fleuve autrichien ;
 La Lutz-Martin Farm, ferme américaine du comté de Summit, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques

Divers 
 Le Lutz, un missile Sol-sol ou Air-sol israélien.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien